В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Fort Lauderdale 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-1, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Розмарі Казалс (1-ше коло)
  Кріс Еверт (Переможниця)
  Франсуаза Дюрр (2-ге коло)

 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)
 Джуді Тегарт-Далтон (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1972